

Plaatsen in Bulgarije
Lozenets (Boergas), een dorp in oblast Boergas
Lozenets (Dobritsj), een dorp in oblast Dobritsj
Lozenets (Jambol), een dorp in oblast Jambol
Lozenets (Sofia), een stadsdistrict in Sofia